Ordensstjärna kan syfta på:
 Ordensstjärna – ett högre ordenstecken, se Kraschan
 Ordensstjärna –  svenskt namn på en växten Stapelia grandiflora